Nenad Tomović, cyr. Ненад Томовић (ur. 30 sierpnia 1987 w Kragujevacu) – serbski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w cypryjskim klubie AEK Laranaka. W latach 2004–2009 zawodnik Crvenej Zvezdy Belgrad. W 2009 roku przeniósł się do włoskiego klubu Genoa CFC. W 2011 roku został wypożyczony do US Lecce.

Kariera reprezentacyjna 
Nenad Tomović w 2008 roku wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W reprezentacji Serbii zadebiutował 14 grudnia 2008 w meczu z Polską, rozgrywanym w Turcji.

Statystyki Kariery 
Stan na 9 lipca 2022

Bibliografia 
 
 Nenad Tomović w bazie Belfast Telegraph

Przypisy 

Reprezentanci Serbii w piłce nożnej
Piłkarze FK Rad
Piłkarze FK Crvena zvezda
Piłkarze Genoi CFC
Piłkarze US Lecce
Piłkarze ACF Fiorentina
Piłkarze AC ChievoVerona
Ludzie urodzeni w Kragujevacu
Urodzeni w 1987
Serbscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008